

Ґілюв — село в гміні Немча Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґілюв — село в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґілюв — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Ґілюв — село в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства